Dette en er liste over byer i Zimbabwe.

Den med afstand største agglomeration i Zimbabwe er Harare med et indbyggertal på 2.919.512 (per 1. januar 2007). Dermed koncentreres 24 procent af befolkningen i Zimbabwe sig i hovedstandsregionen. 

Den følgende tabel indeholder alle byer med over 20.000 indbyggere, resultaterne af folketællingerne (FT) i 1982, 1992, 2002 (d. 18. august) og 2012. Det er desuden opført under hvilken forvaltningsenhed byen hører. Byerne Harare og Bulawayo er selvstændige og tilhører ikke nogen provins. Derimod besidder de status af provins. Indbyggertallene er for selve byerne ikke for kommuner.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 World Gazetteer – Aktuelle indbyggertal for Zimbabwes byer
 City Population – Historiske indbyggertal for Zimbabwes byer

Zimbabwe